Прва лига Телеком Србија у сезони 2008/09. је било треће такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и то је други степен такмичења у Србији. Ове сезоне се такмичило 18 клубова.

Због проширења Суперлиге Србије у сезони 2009/10., и за разлику од сезоне 2007/08. када су два тима ишла директно у виши ранг и један у бараж, ове сезоне се пет првопласираних тимова Прве лиге Телеком Србија директно пласирало у виши ранг, а само један тим из Суперлиге Србије је испао у Прву лигу. А такође је ове сезоне из лиге испало само два клуба, за разлику од претходне сезоне када су у нижи ранг директно испала четири најслабије пласирана клуба на табели, а четрнаестопласирани је ишао у бараж за опстанак.

Састав Прве лиге Телеком Србија у сезони 2008/09

Табела 

Извор: www.rsssf.com/tabless/serv07.html

Види још 
 Суперлига Србије
 Српска лига

Спољашње везе 
 Сезона 2008/09. на srbijasport.net
 Сезона 2008/09. у Србији на rsssf.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2008/09.